Bara församling, kan avse:
Bara församling, Lunds stift
Bara församling, Visby stift